Izumi Maki (1968-2018), athlète japonaise
Natsumi Yanase aka Izumi Maki (née en 1971), seiyū japonaise